Locust Grove (Geórgia)
Locust Grove (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos